Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2018/2019 проходили с 25 января по 16 февраля 2019 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного первенства. Полуфинальные и финальные игры в сериях проводились до двух побед. Чемпионом, в восьмой раз в своей истории, стал клуб «Канберра Кэпиталз», который со счётом 2:1 переиграл команду «Аделаида Лайтнинг». «Канберра» десять раз выходила в большой финал ЖНБЛ, восемь из которых становилась триумфатором чемпионата, а «Аделаида» в свою очередь в восьмой раз добралась до решающей стадии финалов, имея в своём активе пять побед. Самым ценным игроком финала стала Келси Гриффин, завоевавшая этот почётный трофей в третий раз.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Канберра — Перт — 2-0

Мельбурн — Аделаида — 0-2

Большой финал

Составы участников финала

Канберра — Аделаида — 2-1

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2018/2019
Финалы ЖНБЛ